Aldo Vascellari – ex calciatore italiano
 Mario Vascellari – ex cestista italiano